Kardborre kan syfta på:

 Kardborrband – ett textilmaterial som används för att skapa ett förband mellan två ytor
 Kardborre – ett släkte i familjen korgblommiga växter, se kardborresläktet